Dreadnoughtus schrani — вид гигантских динозавров из клады Lithostrotia, инфраотряда завропод, живших во времена позднемеловой эпохи (кампан — маастрихт,  назад) на территории современной провинции Санта-Крус (Аргентина). Крупнейшее сухопутное животное, которое назвали в честь самых больших боевых кораблей начала XX века.

Описание 

Голотип особи D. schrani (MPM-PV 1156) представляет собой в основном полный, хорошо сохранившийся посткраниальный скелет (часть скелета за исключением черепа), включая все основные кости передних конечностей, в отличие от многих динозавров, которые известны только по фрагментарным остаткам.

Благодаря хорошей сохранности костей скелета (более 70 %) удалось определить основные параметры тела динозавра, его длину и массу тела. Dreadnoughtus определён как самый крупный из динозавров, чей вес удалось достоверно рассчитать: длина — 26 метров, масса — 59,3 тонны (что соответствует весу дюжины африканских слонов или семи тираннозавров рекс). Палеонтологи, учитывая характер отложений на месте обнаружения останков предполагают, что дредноутус погиб в момент разлива древней реки, в результате которого почва под динозавром превратилась в подобие зыбучих песков, мгновенно «поглотивших» животное.

Размеры

Этимология 
Родовое название Dreadnoughtus (бесстрашный) дано по имени дредноутов, класса гигантских военных кораблей начала XX века. Видовое название schrani дано в честь американского предпринимателя Адама Шрэна (Adam Schran) за его поддержку проекта палеонтологических исследований.

Филогения 
На основе кладистического анализа авторы исследования рассматривают таксон Dreadnoughtus schrani в качестве одного из базальных видов титанозавров.

В 2016 году другая группа учёных во главе с González Riga изменила положение рода, поместив его в кладу Lithostrotia.

Примечания

Литература 
 Weishampel, David B.; Dodson, Peter; Osmólska, Halszka, ed (2004). The Dinosauria, Second Edition. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-24209-2.

Ссылки 
 Jonathan Amos: Dreadnought dinosaur yields big bone haul. BBC Science, 4. September 2014.
 Dreadnoughtus: A New Dinosaur Discovery on YouTube.

Lithostrotia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2014 году
Шрэн, Адам
Фоссилии из меловых отложений Аргентины